Imię i nazwisko Frank Dixon nosili lub noszą m.in.:
 Frank Dixon (1878–1932) – kanadyjski zawodnik lacrosse, mistrz olimpijski z 1908
 Frank Dixon  (1922–1977) – amerykański lekkoatleta, średniodystansowiec
 Frank J. Dixon (1920–2008) – amerykański naukowiec, immunolog i patolog
 Frank M. Dixon (1892–1965) – amerykański polityk, gubernator Alabamy